Grypus är ett släkte av skalbaggar. Grypus ingår i familjen Erirhinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Grypus